Die Nemzeti Bajnokság 1989/90 war die 89. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 19. Mal Újpesti Dózsa.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften zwei Relegationsspiele mit Hin- und Rückspiel bestreiten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Dadurch sicherten sich Honvéd und Debreceni Vasutas SC den Klassenverbleib.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1990
Fußballsaison 1989/90